Pimpinella cyminosma är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Pimpinella cyminosma ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
cyminosma